Jamie Fraser (né le  à Sarnia, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de défenseur.

Carrière de joueur 

Il commence sa carrière professionnelle en 2005 et prend sa retraite en 2022.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 || Battalion de Brampton || LHO ||57 ||3 ||11 ||14 ||13 ||10 ||0 ||2 ||2 ||2 
|-
|2003-2004 || Battalion de Brampton || LHO ||61 ||4 ||13 ||17 ||36 ||12 ||3 ||1 ||4 ||6
|- 
|2004-2005 || Sting de Sarnia || LHO ||66 ||10 ||21 ||31 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Sting de Sarnia || LHO ||65 ||16 ||26 ||42 ||68 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Stingrays de la Caroline du Sud || ECHL ||3 ||1 ||0 ||1 ||2 ||6 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|2006-2007 || Stingrays de la Caroline du Sud || ECHL ||27 ||5 ||23 ||28 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007 || Crunch de Syracuse || LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||43 ||3 ||11 ||14 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||70 ||11 ||13 ||24 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||66 ||7 ||14 ||21 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Islanders de New York || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Aeros de Houston || LAH ||59 ||6 ||16 ||22 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Aeros de Houston || LAH || 22|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Jackals d'Elmira || ECHL || 8|| 0|| 4|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || HDD Olimpija Ljubljana || EBEL|| 49|| 10|| 22|| 32|| 50|| 11|| 2|| 3|| 5|| 2
|-
| 2011-2012 || HDD Olimpija Ljubljana || Slovénie|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 5|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
|2012-2013 || Vienna Capitals ||EBEL || 52|| 8|| 26|| 34|| 26|| 15|| 3|| 9|| 12|| 13
|-
|2013-2014 || Vienna Capitals ||EBEL || 52|| 10|| 25|| 35|| 26|| 5|| 1|| 4|| 5|| 2
|-
|2014-2015 || Vienna Capitals ||EBEL || 54|| 6|| 28|| 34|| 42|| 15|| 1||6 || 7||16
|-
|2015-2016 || Vienna Capitals ||EBEL || 54 || 7 || 22 || 29 || 50 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|2016-2017 || Vienna Capitals ||EBEL || 53 || 5 || 19 || 24 || 26 || 12 || 2 || 10 || 12 || 6
|-
|2017-2018 || Vienna Capitals ||EBEL || 54 ||5 ||29 || 34 || 36 ||11 || 2 ||5 ||7 ||	16
|-
|2018-2019 || Vienna Capitals ||EBEL || 49 || 13 ||25 || 38 || 26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Vienna Capitals ||EBEL ||48 ||12 ||26 || 38 || 16 ||3 || 0 ||1 ||1 || 8
|-
|2020-2021 || Vienna Capitals ||EBEL ||34 ||3 ||19 || 22 || 10 ||5 || 2 ||3 ||5 || 2
|-
| 2021-2022|| Vienna Capitals ||EBEL || 44 || 7 || 25 || 32 || 10 || 8 || 0 || 5 || 5 || 4

Références 

Naissance en novembre 1985
Naissance à Sarnia (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur du Battalion de Brampton
Joueur du Sting de Sarnia
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Joueur des Vienna Capitals
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché